Mátyás király tér, Budapest XVI. kerületében, Ómátyásföld központja
 Mátyás király tér, Budapest XX. kerületében
 Mátyás király tér Szegeden

Kitalált helyszín
 Mátyás király tér a Barátok közt tévésorozat „helyszíne”, ami valóságban a Kós Károly tér, illetve stúdiófelvételek

Hasonló
 Mátyás tér, Budapest VIII. kerületében, a Magdolnanegyedben